Мгла — атмосферное явление, характеризуется помутнением воздуха вследствие большого скопления в нём мелких твёрдых частиц пыли или дыма.
 «Мгла» — фильм 2007 года, экранизация повести Стивена Кинга «Туман». Режиссёр Фрэнк Дарабонт.
 «Мгла» — 10-серийный телесериал 2017 года на основе событий повести Стивена Кинга «Туман».
 Мгла (мифология)
 Мгла (в авиационной метеорологии)

 Населённые пункты
 Мгла — деревня в Ненецком автономном округе.
 Мгла — река на полуострове Канин.